Le mot « hourquette » est un nom féminin gascon: horqueta: /hurketɵ/, dérivé de horca 'fourche', du latin furca.
Il est fréquent en toponymie pyrénéenne où il désigne des cols, par analogie de forme avec celle de la fourche.

Toponymes

Col
 Port de la Hourquette, . un col pédestre transfrontalier entre l'Ariège et la Catalogne ;
 Hourquette d'Alans, , un col dans les Hautes-Pyrénées; 
 Hourquette d'Ancizan, , un col dans les Hautes-Pyrénées; 
 Hourquette d'Arrouyes, , un col dans les Hautes-Pyrénées; 
 Hourquette d'Aubert, , un col dans les Hautes-Pyrénées; 
 Hourquette de Bugarret, , un col dans les Hautes-Pyrénées; 
 Hourquette de Cap de Long, , un col dans les Hautes-Pyrénées; 
 Hourquette de Chermentas, , un col dans les Hautes-Pyrénées; 
 Hourquette de Héas, , un col dans les Hautes-Pyrénées; 
 Hourquette Médette, , un col dans les Hautes-Pyrénées; 
 Hourquette d'Ossoue, , un col dans les Hautes-Pyrénées; 
 Hourquette d'Ouscouaou, , un col dans les Hautes-Pyrénées; 
 Hourquette de Pailla, , un col dans les Hautes-Pyrénées;

Sommet
 Soum de la Hourquette, , un sommet dans les Hautes-Pyrénées;

Lac
 Lac de la Hourquette, un lac dans les Hautes-Pyrénées;

Homonymie de toponyme